Kubina ist der Familienname folgender Personen:

 Pavel Kubina (* 1977), tschechischer Eishockeyspieler
 Teodor Kubina (1880–1951), Bischof von Częstochowa (Tschenstochau)